kratica od Principal Galaxies Catalogue, Katalog glavnih galaksija
kratica od The University of Pennsylvania Glee Club
kratica od Pennsylvania Game Commission
kratica od Persian Gulf Cup, Iranska najviša nogometna liga
kratica od Planet GameCube.com - danas znan kao Nintendo World Report.com
kratica od Playwrights Guild of Canada
kratica od Postgraduate Certificate. Obično se piše PgC.
kratica od PostgreSQL embedded SQL/C pre-compiler
kratica od Primordial Germ Cell
kratica od Prince George's County, Maryland
kratica od Principle of Generic Consistency
kratica od Professional Graphics Controller
kratica od programski lanac (eng. program chain) koji definira poredak kojim se izvode na DVD-u izvode ćelije, tileovi (video, izbornici i dr.)
kratica od Punjab Group of Colleges, koledžska skupina u Pakistanu